Zespół Szkół Odzieżowych w Toruniu – szkoła ponadpodstawowa, istniejąca w latach 1927–2014 w Toruniu.

Lokalizacja 
Ostatnia siedziba szkoły znajdowała się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul Fałata 88/90, w sąsiedztwie centrum handlowego Toruń Plaza.

Historia

1927-1939 
Początki szkoły sięgają 1927 roku, kiedy to w międzywojennym Torunia powołano do życia Państwową Szkołę Zawodową Żeńską przy ul. Strumykowej 4. Kształcono w niej w specjalnościach: krawiectwo, bieliźniarstwo, tkactwo oraz gospodarstwo domowe. W 1936 roku szkołę podzielono na dwie placówki ze wspólną dyrekcją. Byłe to: Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym oraz Państwowe Gimnazjum Krawieckie. Krótko przed wybuchem II wojny światowej szkoły planowano przenieść do gmachu przy ul. Jęczmiennej 10, do czego ostatecznie nie doszło.

1945-2009 
Po 1945 roku na bazie przedwojennych szkół utworzono Państwowe Żeńskie Gimnazjum Krawieckie w budynku przy ul. Rybaki 57. W 1946 roku szkołę przeniesiono do gmachu przy ul. Jęczmiennej 10. Warto dodać, że jej wyposażenie pochodziło z likwidacji majątku poniemieckiego. W latach 60. XX wieku szkoła podjęła współpracę z Zakładem Przemysłu Odzieżowego TORPO w Toruniu, w którym jej uczennice odbywały praktyki. W 1982 roku placówkę przekształcono w Zespół Szkół Odzieżowych, a w jego skład wchodziły: Technikum Odzieżowe, Zasadnicza Szkoła Odzieżowa i Szkoła Przysposabiająca do zawodu.

2009-2014 
W 2009 roku ze względu na niż demograficzny ZSO połączono z Gimnazjum nr 22 przy ul. Fałata, tworząc Zespół Szkół nr 22. W 2014 roku władze Torunia szkołę te zlikwidowały, a w budynek po niej umieszczono ZS nr 26. Natomiast gmach przy ul. Jęczmiennej 10 zaadaptowano na cele administracyjno-biurowe.

Dyrektorzy

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Toruń
Zespoły szkół w Toruniu